JLW steht für:

 Jahrbuch für Liturgiewissenschaft
 JLW Holding, deutsche Agrar-Unternehmensgruppe

Abkürzung